Baszta Tkaczy w Stargardzie
 Baszta Tkaczy w Chojnowie